

Іловка — село, Алексієвський район, Білгородська область
 Іловка — село, Зирянський район, Томська область